Caicara ou Caiçara peut désigner :

Personnes 
 , habitants des régions côtières du sud-est et du sud du Brésil ;
 Júnior Caiçara (1989), footballeur brésilien.

Toponymes

Caiçara : municipalité de l'État de la Paraïba ;
 Caiçara : municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Caiçara do Norte : municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 Caiçara do Rio do Vento : municipalité de l'État du Rio Grande do Norte.

Caicara de Maturín : chef-lieu de la municipalité de Cedeño dans l'État de Monagas ;
 Caicara del Orinoco : chef-lieu de la municipalité de Cedeño dans l'État de Bolívar.

Cinéma 
Caiçara, film brésilien réalisé par Adolfo Celi, Tom Payne et John Waterhouse sorti en 1950.

Homonymie de toponyme